Hina Hayata (jap. , Hayata Hina; * 7. Juli 2000) ist eine japanische Tischtennisspielerin. Im Doppel mit Yui Hamamoto (2016) bzw. Mima Itō (ab 2017) gewann sie Gold bei den Grand Finals 2016 und 2018, Silber bei den Grand Finals 2017 und den Weltmeisterschaften 2019 und 2021 sowie Bronze bei der Weltmeisterschaft 2017. Mit Tomokazu Harimoto wurde sie 2021 auch Vize-Weltmeisterin im Mixed. Sie verwendet als Schlägerhaltung den Shakehand-Stil. Mit 17 Jahren erreichte sie im Januar 2018 Platz 11 der Weltrangliste.

Werdegang 
Hina begann im Alter von vier Jahren mit dem Tischtennissport. Gefördert wurde sie, weil sie schön früh Talent hatte, vom japanischen Tischtennisverband. Sie ist Linkshänderin, die mit ihrem variablen Spiel viele Gegner verunsichern kann. 2014 durfte sie das erste Mal international spielen, bei den Chile Open erreichte sie im Einzel das Finale und gewann damit ihre erste Medaille auf der World Tour, zudem kam sie bei der Jugend-Asienmeisterschaft ins Viertelfinale. In die Weltrangliste stieg sie im Mai 2014 direkt in die Top 100 ein. 2015 nahm ihre Aktivität im Erwachsenenbereich stark zu, insgesamt nahm sie an 11 World-Tour-Turnieren teil, wobei sie neben zahlreichen Medaillenplatzierungen in den U-21-Wettbewerben im Doppel mit Hitomi Satō Silber bei den Korea Open gewann. Im Mai kam sie zum ersten Mal auf Weltranglistenplatz 50. 2016 startete sie bei 12 Turnieren auf der World Tour, durch ihren Finalsieg im U-21-Wettbewerb der Kuwait Open holte sie zum ersten Mal Gold, bei den Australian Open folgte eine Goldmedaille im Einzel. Mit Silber im Doppel (mit Miyu Katō) und im Mixed sowie Gold im Team erreichte sie bei der Jugend-Weltmeisterschaft drei weitere Podiumsplatzierungen. Ende des Jahres konnte sie außerdem bei den Grand Finals starten, wo sie im Einzel gegen Cheng I-Ching ausschied, im Doppel mit Yui Hamamoto sowie im U-21-Wettbewerb aber Gold gewann.

2017 trat sie bei der Asien- und der Weltmeisterschaft an, im Doppel mit Mima Itō gewann sie jeweils die Bronzemedaille. Auf der World Tour nahm sie ab 2017 nur noch an den Erwachsenen-Wettbewerben teil und qualifizierte sich durch weiterhin große Aktivität – sie spielte zehn von zwölf Turnieren und gewann bei den Czech, German und Swedish Open Gold im Doppel – erneut für die Grand Finals. Im Einzel unterlag sie in der ersten Runde der amtierenden World-Cup-Siegerin Zhu Yuling knapp mit 3:4, im Doppel kam sie mit Mima Itō ins Finale, wo sie gegen die Vize-Weltmeisterinnen Chen Meng/Zhu Yuling verloren. Im Januar 2018 erreichte sie mit Weltranglistenplatz 11 eine neue persönliche Bestmarke. Bei ihrer ersten Team-WM 2018 holte sie Silber mit der japanischen Mannschaft, durch einen 3:0-Finalsieg über Chen Xingtong/Sun Yingsha außerdem Gold im Doppel bei den Grand Finals. Bei der WM 2019 konnte sie nur im Doppel starten, mit Mima Itō wurde sie Vize-Weltmeisterin. Bei der Japanischen Meisterschaft 2019 gewann sie nach einem Finalsieg über Kasumi Ishikawa den Titel im Einzel. Diesen Erfolg wiederholte sie 2023, indem sie das Endspiel gegen Miyuu Kihara gewann.

An der Weltmeisterschaft 2021 konnte sie erstmals in allen drei Wettbewerben teilnehmen. Mit Mima Itō gewann sie erneut Silber, genau wie im Mixed mit Tomokazu Harimoto. Im Einzel erreichte sie das Achtelfinale.

Doppelpartnerinnen 
Hina spielte in unterschiedlichen Jahren mit unterschiedlichen Partnerinnen. Aufzählung nur bei mindestens drei gemeinsamen Turnieren im Jahr:
 2015:  Hitomi Satō
 2016:  Miyu Katō
 2016:  Yui Hamamoto
 2017–2018:  Mima Itō
 2022:  Mima Itō

Turnierergebnisse 
Nennung von Ergebnissen der World Tour/Challenge Series nur bei mindestens einem Medaillengewinn.

Weblinks 

 Hina Hayata Artikel über Hina Hayata auf der Webseite des Tischtennis-Weltverbandes ittf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Japan)
Japaner
Geboren 2000
Frau